Chiesa della Madonna della Fontana – chiesa del comune svizzero di Ascona
 Chiesa della Madonna della Fontana – chiesa del comune italiano di Dormelletto